Krupski es un apellido (forma femenina: Krupskaya). Puede referirse a:

Representantes 
 Krupski — apellido de la familia.
 Nadezhda Krúpskaya — fue la esposa del Vladímir Ilich Uliánov (Lenin), Doctor en Educación.

Topónimos 
Topónimos derivados de los apellido de Krupski:
 Krupski (Krasnodar) — es un jútor. 
 Krúpskaya (Rusia) — es una stanitsa. 

 Krupskói (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar)
 Krupskói (Krasnoarméiskaya, Krasnodar)
 Krupskoi (Timashovsk, Krasnodar)